Оддсскардсгёйнг (; ) — автомобильный тоннель, проложенный в 1974-77 годах под горным массивом Оддсскард в регионе Эйстюрланд на востоке Исландии. Являлся частью дороги Нордфьярдарвегюр  и был закрыт в 2017 году, после открытия тоннеля Нордфьярдаргёйнг.

Характеристика 
Расположенный в 8 километрах к востоку от селения Эскифьордюр в регионе Эйстюрланд, тоннель Оддсскардсгёйнг был открыт для движения 14 декабря 1977 года. Тоннель длиной 626 м был вырыт в скальной породе под горным массивом Оддсскард на высоте 632 метра над уровнем моря. Через тоннель проходил участок дороги Нордфьярдарвегюр  — одной из самых высокогорных дорог Исландии. Туннель Оддсскардсгёйнг значительно облегчал движение по этому участку дороги, но поскольку находился на значительной высоте, то добраться до него зачастую было очень трудно, особенно в зимний период (с сентября по май) во время сильных снегопадов.

Тоннель шириной 4,5 м и высотой около 5 м состоит из одной галереи, движение осуществлялось по одной полосе шириной 3,5 м с несколькими разъездами. Порталы имеют профиль в виде симметричного знака ᑎ. Продольный уклон составляет около 1,5 % в сторону восточного портала. Работа тоннеля зависела от погодных условий и он не всегда открыт для проезда, так как зачастую поъезды к порталам заносило многометровым слоем снега.

После того как возле Эскифьордюр был построен базисный тоннель Нордфьярдаргёйнг, то 11 ноября 2017 тоннель Оддсскардсгёйнг был закрыт. Участок дороги Нордфьярдарвегюр , ведущий к восточному порталу был закрыты для движения транспорта, а участок от Эскифьордюр до западного портала был выведен из категории основных дорог и доступен как проселочная необслуживаемая дорога Оддсскардсвегюр .

Примечания

Ссылки 
  Видео-ролик проезда через туннель Оддсскардсгёйнг по дороге в Нескёйпстадюр

См. также 
 Список тоннелей Исландии

Тоннели Исландии